Sitio de Metz puede referirse a:
Cualquiera de los asedios que ha sufrido la ciudad de Metz:
Sitio de Metz (1324) por las tropas de Juan I de Bohemia, Balduino de Luxemburgo, Eduardo I de Bar y Federico IV de Lorena, durante la llamada "Guerra de los Cuatro Señores" (Guerre des quatre seigneurs);
Sitio de Metz (1428) por las tropas de Carlos II de Lorena, Renato I de Anjou y Bernardo I de Baden, durante la llamada "Guerra del cesto de manzanas" (Guerre de la hottée de pommes);
Sitio de Metz (1444) por las tropas de Renato I de Anjou y Carlos VII de Francia;
Sitio de Metz (1473) por las tropas de Nicolás de Lorena;
Sitio de Metz (1552) por las tropas del emperador Carlos V durante la llamada "Guerra de los Príncipes" posterior a la Guerra de Esmalcalda;
Sitio de Metz (1814) por las tropas prusianas y rusas de la Sexta Coalición;
Sitio de Metz (1870) por las tropas alemanas durante la guerra Franco-Prusiana; o
Sitio de Metz (1944) por las tropas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial.